Драфт НХЛ 1997 проходил на Сивик Арене в Питтсбурге 21 июня 1997 года. Всего было задрафтовано 246 хоккеистов. В том числе 18 россиян.

1 раунд

2 раунд

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1997 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1997